Claude Mouchot, professeur émérite à l'Université Lumière Lyon 2, est l'auteur d'ouvrages de référence sur les techniques quantitatives et les méthodes en sciences sociales. Il enseigne l'épistémologie économique.

Sa vie

Son œuvre 
 Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes par Claude Mouchot, Presses universitaires de Lyon, 1986 ;
 Statistique descriptive et lois de probabilité par Claude Mouchot, Economica, 1983 ;
 Statistique et économétrie par Claude Mouchot, Economica, 1983 ;
 Exercices pédagogiques de statistique & économétrie par Claude Mouchot, Economica, 1979 ;
 Temps et sciences économiques par Claude Mouchot, Economica, 1978 ;
 Méthodologie économique par Claude Mouchot, Seuil, , Mass Market Paperback ;
 Exercices pédagogiques de statistique et économétrie par Claude Mouchot, Economica, , Paperback ;
 Economie politique par Claude Mouchot, Economica, , Paperback ;
 Les théories de la valeur par Claude Mouchot, Economica, , Mass Market Paperback.

Citations 
 « Le Théorème de Sonnenschein-Mantel-Debreu montre que l'équilibre général n'est en définitive qu'une construction vide et inutilisable. » Claude Mouchot (Méthodologie économique 1996).
 « Faudra-t-il attendre 2054 (80 ans) pour voir l'abandon (de la Théorie de l'équilibre général) ? » Claude Mouchot (Méthodologie économique 1996).
 « l'économie ne sera jamais "science normale" au sens de T.S. Kuhn ; l’unification des théories économiques ne se réalisera jamais, au moins dans une société démocratique ; il faut abandonner la référence à la physique et déterminer à nouveaux frais le statut épistémologique de notre discipline », Claude Mouchot, Pour une véritable épistémologie de l’économie

Liste de ses œuvres 
 Méthodologie économique, Seuil (Poche) 2003  ( Hachette 1996).

Articles connexes 
 Économie (discipline)
 Méthodologie économique
 Constructivisme (épistémologie)

Liens externes 
 Article Pour une véritable épistémologie de l’économie
 Article La théorie néoclassique Image fausse et immorale de la société

Épistémologue français
Économiste français du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)